Арба может означать:

 Арба — колёсная повозка.
 Арба — герой из племени гигантов анаким, живший в городе Кирьят-Арба (ныне Хеврон, Палестина), названном так в его честь.

Топонимы
 Арба — коммуна в Италии, в регионе Фриули-Венеция-Джулия.
 Арба — река в России, протекает в Кировской области, Нижегородской области и Республике Марий Эл.
 Арба — рабочий посёлок в Тоншаевском районе Нижегородской области. Сообщение посредством узкоколейной железной дороги со ст. Пижма ГЖД. Участок Арба был основан как подразделение Пижемского леспромхоза.

См. также

Примечания